MOBA — акроним:

 MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) — жанр компьютерных игр.
 Museum of Bad Art — музей плохого искусства.

См. также 
 Моба (значения)